Гепецкий — фамилия. Известные носители:
 Гепецкий, Александр Александрович — русский полковник, георгиевский кавалер
 Гепецкий, Василий Васильевич (1872—?) — русский оперный певец.
 Гепецкий, Николай Емельянович (1869—1920) — политик, член Государственной думы 3-го и 4-го созывов от Бессарабской губернии, протоиерей.